Епархия Герю () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Герю, Мозамбик. Епархия Герю входит в митрополию Бейры. Кафедральным собором епархии Герю является церковь Святого Антония Падуанского.

История 
6 декабря 1993 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Enixam suscipientes, которой учредил епархию Герю, выделив её из епархии Келимане.

Ординарии епархии 
 епископ Manuel Chuanguira Machado (6.12.1993 — 9.10.2009);
 епископ  Francisco Lerma Martínez I.M.C. (24.03.2010 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Enixam suscipientes

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мозамбика